L'antimoine (Sb, numéro atomique 51) possède 37 isotopes connus, de nombre de masse variant de 103 à 139, ainsi que 29 isomères nucléaires. Deux de ces isotopes sont stables et présents dans la nature 121Sb et 123Sb dans un ratio 57/43. La masse atomique standard de l'antimoine est de 121,760(1) u.

Sur les 35 radioisotopes connus, les moins instables sont 125Sb avec une demi-vie de 2,75856 années, suivi de 124Sb (60,2 jours), et 126Sb (12,35 jours). Tous les autres isotopes ont une demi-vie de moins de 4 jours, et la plupart d'entre eux inférieure à une heure.

Les radioisotopes plus légers que les isotopes stables se désintègrent principalement ou exclusivement par émission de positron (β+) en isotopes de l'étain, à l'exception de 119Sb qui se désintègre par capture électronique en 119Sn. Les radioisotopes plus lourds et 122Sb se désintègrent eux principalement ou exclusivement par désintégration β− en isotopes du tellure.

Parmi les nombreux isomères de l'antimoine, celui à la plus longue demi-vie est 120m1Sb (5,76 jours).

Isotopes notables

Antimoine naturel 

L'antimoine naturel n'est constitué que des deux seuls isotopes stables, 121Sb et 123Sb.

Table des isotopes 
(NB  : la lettre m (comme pour 106mSb) désigne des isomères dont le noyau est un état excité métastable).

Remarques 
 Il existe des échantillons géologiques exceptionnels dont la composition isotopique est en dehors de l'échelle donnée. L'incertitude sur la masse atomique de tels spécimens peut excéder les valeurs données.
 Les valeurs marquées # ne sont pas purement dérivées des données expérimentales, mais aussi au moins en partie à partir des tendances systématiques, Les spins avec des arguments d'affectation faibles sont entre parenthèses.
 Les incertitudes sont données de façon concise entre parenthèses après la décimale correspondante. Les valeurs d'incertitude dénotent un écart-type, à l'exception de la composition isotopique et de la masse atomique standard de l'IUPAC qui utilisent des incertitudes élargies.

Notes et références 

 Masse des isotopes depuis :
 
 Compositions isotopiques et masses atomiques standards :
 
 
 Demi-vies, spins et données sur les isomères sélectionnés depuis les sources suivantes :

Voir aussi 

Antimoine
Antimoine